Villafuerte steht für:

 Villafuerte (Valladolid), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Valladolid

Villafuerte ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Villafuerte (* 1979), ecuadorianischer Fußballspieler
 Luis Villafuerte (1935–2021), philippinischer Politiker und Rechtsanwalt